Schauby ist der Name zweier dänischer Orte und ehemaliger preußischer Gemeinden:
 Schauby (Kreis Apenrade) im Kirchspiel Løjt Sogn
 Schauby (Kreis Sonderburg) im Kirchspiel Lysabild Sogn

Außerdem ist Schauby der Name eines Wohnplatzes in Sörup, Kreis Schleswig-Flensburg